Хилдегард (Hildegard) е немско женско име.

Известни с това име:

 Хилдегард (Каролинги) (758-783), съпруга на Карл Велики
 Хилдегард (802/804-841), дъщеря на Лудвиг Благочестиви и Ирмингард
 Хилдегард Фландърска (935-990), графиня на Холандия
 Света Хилдегард от Бинген (1098-1179), немска абатиса, писателка и композитор
 Хилдегард Хам-Брюхер (1921), немски политик и министерка (FDP)
 Хилдегард Кнеф (1925-2002), немска артистка, певица и автор
 Света Хилдегард фон Щайн (910-985), баварска светица

Други:

 (898) Хилдегард, астероид

Женски имена